Teorie przedklasyczne – pierwsze koncepcje rozwoju międzynarodowego podziału pracy.

Teoria psychozy lęku przed brakiem towarów 
Zgodnie z nią starali się handlować władcy starożytnego Egiptu, Fenicji, Grecji oraz starożytnego Rzymu.

Dążyli oni do uzyskania możliwie jak największej ilości dóbr, starając się jednocześnie oferować w zamian możliwie jak najmniej. Chodziło o to, aby przez podział pracy, czasami noszący nawet znamiona rabunku, dysponować towarami umożliwiającymi zaspokojenie ówczesnych potrzeb produkcyjnych i konsumpcyjnych.

Teoria dogmatu słusznej ceny 
Wprowadzona wraz z rozwojem chrześcijaństwa, w zakresie handlu wyrażany był pogląd, że sprzedawanie i kupowanie jest zjawiskiem korzystnym dla obu stron, gdyż jedna potrzebuje tego co należy do drugiej i na odwrót.

Warunki, w jakich handel można uznać za uczciwy lub nieuczciwy, ustalał tzw. dogmat słusznej ceny (dogmat ujęty m.in. w XIII w. przez św. Tomasza z Akwinu).

Dogmat ten stanowi: "Każdy towar ma swoją słuszną cenę, poniżej lub powyżej nie powinien być sprzedawany, Słuszna cena to cena pokrywająca koszty produkcji".

Doktryna merkantylizmu 
Patrz: Merkantylizm

Teoria ekonomii